

Cinema 
 Ciao Julia, sono Kevin (Speechless) – film del 1994 diretto da Ron Underwood
 Speechless  – film documentario del 2008 
 Speechless  – film di Hong Kong del 2012

Musica 
 Speechless  – album di Fred Frith del 1981
 Speechless  – album di Steven Curtis Chapman del 1999
 Speechless  – singolo di Pedro & Benno del 1999
 Speechless  – traccia dell'album Invincible di Michael Jackson del 2001
 Speechless  – album di Bruce Cockburn del 2005
 Speechless  – traccia dell'EP The Fame Monster di Lady Gaga del 2009
 Speechless  – album di Bill Mumy del 2009
 Speechless  – singolo di Ciara del 2010, dall'album Basic Instinct
 Speechless  – singolo di Jay Park del 2011
 Speechless – singolo di Robin Schulz del 2018

Televisione 
 Speechless  – serie televisiva statunitense